Мертва зиб — довгі, пологі морські хвилі, що утворюються з вітрових хвиль, коли вони полишають зону дії вітру. Такі коливання океанічної поверхні можуть поширюватись на великі простори. Довжина хвиль морської зибі може сягати 400 м, а висота — до 15 м.

Примітки

Література 
 Давидан И. Н., Лопатухин Л. И., Рожков В. А. Ветровое волнение в Мировом океане, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1985. 
 Адлард Колс Зыбь к востоку от острова Уэссан. — глава из книги «Под парусом в шторм».

Посилання 
 Бадулин С. И., Короткевич А. О., Захаров В. Е. Сильное взаимодействие ветровых волн и зыби. 

Океанологічна термінологія
Гідродинаміка‎
Серфінг